Handschar () ist der Name folgender Blankwaffen:
 Handschar, ein traditioneller arabischer Krummdolch 
 Khanjar, ein in Indien, der Türkei und Persien gebräuchlicher Dolch
 umgangssprachlich für Yatagan, ein osmanischer kurzer Säbel

Handschar oder Handzar steht ferner für:
 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“ (kroatische Nr. 1), eine Gebirgs-Division der Waffen-SS während des Zweiten Weltkrieges